Reichenau névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Reichenau a Boden-tó legnagyobb szigete,
Reichenau, település Németországban, Baden-Württemberg tartományban,
Hartmannsdorf-Reichenau, település Németországban, Szászország tartományban,
Reichenau an der Rax, település Alsó-Ausztriában, a Neunkircheni járásban
Reichenau im Mühlkreis, település Felső-Ausztriában, az Urfahr-környéki járásban 
Reichenau, település Ausztriában, Karintia tartomány Feldkirchi járásában
 Reichenau (Innsbruck), Innsbruck városrésze (Tirol, Ausztria)
Reichenau, település Svájcban, Graubünden kantonban

Személynevek
Walahfrid von der Reichenau, (808/809 – 849) benedekrendi szerzetes, költő és diplomata.